Berckheim steht für:

 ehemaliger Name der französischen Gemeinde Bergheim (Haut-Rhin)
 Berckheim (Adelsgeschlecht)

Berckheim ist der Familienname folgender Personen:
 Amélie de Berckheim (Amélie de Dietrich; 1776–1855), elsässische Industrielle 
 Christian Friedrich Gustav von Berckheim (1817–1889), badischer Staatsminister
 Egenolf von Berckheim (1881–1915), deutscher U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg
 Karl Christian von Berckheim (1774–1849), badischer Staatsminister
 Ludwig Karl von Berckheim (1726–1797), Landvogt von Rötteln 
 Philipp von Berckheim (1883–1945), deutscher Grundherr
 Philipp Constantin von Berckheim (1924–1984), deutscher Autorennfahrer, Bankier und Weingutsbesitzer
 Siegmund Theodor von Berckheim (1851–1927), badischer Gesandter in Berlin

Siehe auch:
 Berkheim
 Bergheim (Begriffsklärung)